Voici la liste des planètes mineures numérotées de 449001 à 450000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 449001 à 450000

449001-449100

449101-449200

449201-449300

449301-449400

449401-449500

449501-449600

449601-449700

449701-449800

449801-449900

449901-450000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000